Jan Pen (burgemeester)
 Jan Pen (econoom)